CPF steht als Abkürzung für:
 Cadastro da Pessoa Física, Register natürlicher Personen aus Brasilien (brasilianische Steueridentifikationsnummer)
 Chlorpyrifos, ein Insektenbekämpfungsmittel
 Charoen Pokphand Foods, das größte thailändische Agrarunternehmen
 Central Provident Fund, Sozialversicherungssparplan aus Singapur
 Control Program Facility, Betriebssystem (genannt Systemsteuerprogramm) des IBM System/38
 Cubase Project File, MIDI-Sequenzer und digitales Audiobearbeitungsprogramm, welches von der Firma Steinberg seit 1989 entwickelt wird
 Common Power Format,  Dateiformat  um schaltbare Spannungsdomänen innerhalb  von integrierten Schaltungen  zu beschreiben

CPF